Сайфи́ Куда́ш (настоящее имя — Кудаш Сайфи Фаттахович; ; ; 1894—1993) - татарский поэт и писатель, народный поэт Башкирской АССР (1964), Заслуженный работник культуры РСФСР (1984). Член ВКП(б) с 1939 года.

Биография 
Кудаш Сайфи Фаттахович родился в 1894 году в деревне Кляшево, ныне Чишминского района Башкортостана, в семье крестьянина-середняка, по национальности татарин.. Учился три года в Уфе в медресе «Галия». Студенты учились музыке, посещали литературные кружки, выпускали рукописные журналы, для них Сайфи писал свои первые стихи и юморески. Начал писать в 1913 под влиянием Г. Тукая и М. Гафури. В стихах Кудаша звучали мотивы страдания народа, протест против гнета самодержавия («Моя среда», «Мир», «Когда же кончится»), сочувствие к бесправным женщинам («Салима», «Несчастная Муслима»).

После Октябрьской революции работал учителем в школе. В своей родной деревне Кляшево он организовал комитет взаимопомощи, активное участие принимал вместе со своими братьями в клубе в работе драматического кружка.

Юмористические стихи Кудаш печатал в журнале «Кармак» (1916, Оренбург). Стихи были направлены против духовенства, являвшегося тогда вернейшей опорой самодержавия, против религии и религиозных обрядов.

В период между Февральской и Октябрьской пролетарской революциями С. Кудаш перешел к тематике национально-освободительного движения. В 20-е годы XX века когда национальный парламент стал орудием контрреволюционных сил, С. Кудаш в своем творчестве обратился к политически злободневным темам. Стихи «Вперед», «Долой войны», «Земля», «Татарская буржуазия», «Предателям» указывают на поворот писателя к социализму.

Первые сборники стихов — «Песни свободы» («Азатлык җырлары») и «О белобилетниках» («Ак билетлар бәете») вышли на татарском языке в 1917, после Февральской революции.

С 1921 года стихи Сайфи Кудаша «Вместе», «Соха и плуг», «Идут», «Новая деревня», «Песнь селькора» и др. посвящены борьбе с последствиями голода, перестройке сельского хозяйства, организации культурной работы в деревне. Накануне колхозного движения и ликвидации кулачества как класса Кудаш написал ряд стихов и поэм об организации артелей и поднятии урожая.

В начале колхозного движения поэт, под впечатлением исторического письма т. Сталина написал большое стихотворение под названием «Письмо» и «Колхозный марш» (последнее переложено на музыку).

В 1925 году переехал жить в Уфу. В Уфе он близко познакомился с писателями Мажитом Гафури и Сагитом Рамиевым.

В 1930 году он был назначен редактором журнала «Октябрь» (ныне «Агидель»).

Член РАПП. За связь с националистической контрреволюционной организацией «Джидиган» («Большая медведица») был исключен из рядов РАПП. Однако после постановления ЦК от 23/IV 1932 он изменил свои взгляды и переключился на творческую работу в соответствии с решениями партии. Его принимают в СП СССР.

С середины 1930-х годов Сайфи Кудаш полностью посвятил себя литературному творчеству. Написал более 80 книг. Многие из них переведены на другие языки.

Осенью 1942 года в составе башкирской делегации посетил 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию, которая на тот момент дислоцировалась в Ростовской области. По итогам этой поездки написал очерк "В степях Дона" о башкирских конниках, опубликованный в 1943 году.

В 1941 и 1943—1948 возглавлял Союз писателей Башкирии.

В 1964 году Сайфи Кудашу было присвоено звание народного поэта Башкирской АССР, а в 1985 году за книгу «Стихи и поэмы» он был удостоен премии имени Салавата Юлаева.

Произведения С. Кудаш писал на татарском, башкирском, а также русском языках.

Основные произведения 
 Сборник стихов «Песни свободы» («Азатлык җырлары», 1917 г.)
 Сборник стихов «О белобилетниках» («Ак билетлар бәете», 1917 г.)
 Роман в стихах «Кушкаин» («Кушкаен», 1936—1959).
 Сборники лирических стихотворений «Любовь и ненависть» (1942), «В моём саду» («Минең баҡсамда», 1964), «Стихи» (1974);

 Историко-биографическая повесть «Навстречу весне» (1954)
 Стихи «На безмежных полях», «Артель», «В ожидании весны», «Куколь», «Песнь лебеды», «Праздник урожая». Его произведения для детей — «При помещиках», «Коллективная жизнь», «Будь готов» — переиздавались и в переводе на башкирский язык.
 Песни свободы, Сб. стихов, изд-во бр. Хусаиновых, Уфа, 1917;
 Песни плуга — Сабан җырлары, Сб. стихов, Башгиз, Уфа, 1926;
 Герой борьбы — Көрәш батыры, Сб. стихов, Центриздат, М., 1928;
 Коллективная жизнь, Рассказ в стихах для детей, Башгиз, Уфа, 1930;
 В ожидании весны (Яҙҙы ҡаршылағанда). Сб. стихов, Башкиз, Уфа, 1930;
 Поэма «Письмо» («Хат», 1930 г.)
 Сборник стихов «Листопад» («Япраҡтар ҡойылғанда», 1960);
 Сборник стихов «В моем саду» («Минең баҡсамда», 1964);
 Во времена помещиков, Рассказ для детей, Башюниадат, Уфа, 1934;
 Второй шаг, Роман в стихах, 1935
 Вторая молодость, Башюниздат, Уфа, 1934; Свекла Нурулла, поэма, Башюниздат, 1935;
 Две березы, Повесть в стихах, Уфа, Башюнниздат, 1935;
 Сборник стихов «Закон счастья» («Бәхет законы», 1937 г.)
 Сборник стихов «Республика поет» («Республика йырлай», 1940 г.)
 Сборник стихов «Стихи С.Кудаша» («Сәйфи Кудаш шигырьләре», 1941 г.)
 Книга стихов «Призыв» («Саҡырыу», 1942)
 Книга стихов «От всего сердца», («Бөтен йөрәктән», 1943 г.)
 Поэма «Мой односельчанин» («Минем авылдашым», 1943 г.)
 Чаяния татарина, Сб. стихов, изд. то же, Уфа, 1947
 Мемуары «Незабываемые минуты» («Хәтерҙә ҡалған минуттар», 1957 г.)
 Мемуары «По следам юности» («Йәшлек эҙҙәре буйлап», 1964 г.)

Произведения для детей:
 «Когда были бояре» («Баярлар бар чакта», 1928 г.)
 Сборники стихов «Будь готов» («Әзер бул», 1935 г.)
 «Счастливое детство» («Бәхетле балачак», 1935 г.)

Награды и премии 
 орден Ленина (08.06.1955)
 Три ордена Трудового Красного Знамени (28.03.1943; 05.10.1954; 1971)
 орден Дружбы народов (10.10.1974)
 орден «Знак Почёта» (1949)
 народный поэт Башкирской АССР (1964)
 заслуженный работник культуры РСФСР (1984)
 Государственная премия БАССР имени Салавата Юлаева (1985)

Литература 
 Нигмати Г., Десять лет татарской литературы, 1930;
 Гирфанов К., Стихи С. Кудаша, статья в газете «Коммуна», орг. Башобкома ВКП(б) и Баш. ЦИК, № 51, 52, 1934.
 Г.Хусаинов. Творчество С.Кудаша. Уфа, 1959.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сафуанов С. Г. Кудаш Сайфи.// Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996.
 Сайфи Кудаш в Краткой литературной энциклопедии
 Сайфи Кудаш
 Сайфи Кудаш // Литературная энциклопедия
 Когда стреляет каждая строка

Башкирские поэты
Татарские поэты
Башкирские писатели
Выпускники медресе Галия
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР четвёртого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Переводчики на башкирский язык